Мондарис ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кондадо.  Занимает площадь 85,8 км². Население — 5 200 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Mondariz, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры